Cocomaro è il nome di due frazioni di Ferrara:
Cocomaro di Cona
Cocomaro di Focomorto